La tragedia de Cañete es el nombre creado por la prensa chilena para referirse a un accidente automovilístico ocurrido en las cercanía de la ciudad de Cañete, en la Región del Biobío, Chile, donde el día 12 de noviembre de 2006, un bus cayó a las aguas del río Tucapel con decenas de personas dentro. 

La mayoría de ellas eran militares, músicos de la banda instrumental del entonces Regimiento Reforzado n.º 7 "Chacabuco" (actual Regimiento N° 6 "Chacabuco") de Concepción, que se dirigían a la celebración del aniversario de la comuna de Cañete. La tragedia hizo recordar lo sucedido el 18 de mayo de 2005, cuando 45 conscriptos de la ciudad de Los Ángeles murieron en los faldeos del volcán Antuco. 

A los funerales de los 17 fallecidos en la tragedia, realizados en la ciudad de Concepción, asistieron la presidenta de la República Michelle Bachelet, la ministra de defensa Vivianne Blanlot y el comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta.

Véase también 
 Tragedia de Antuco

Chile en 2006
Desastres de transporte en Chile
Accidentes de carretera
Historia de Cañete (Chile)
Historia del Ejército de Chile